Claire Charasz est une auteure-compositrice-interprète française née le .
Elle a été traduite notamment en italien par  (Quartetto Cetra).

Elle a également participé à la direction de plusieurs structures de formation professionnelle pour adultes (INFAC, CREAR, CERIS installé au château de Montvillargenne, à Gouvieux à côté de Chantilly) dans divers domaines culturels et artistiques : chanson, musique, animation, cinéma et audiovisuel.

Discographie 
 La Mare au diable
 A. Virgilio Savona, Cose delicate (en italien)

Références 

Auteure-compositrice-interprète française
Naissance en mai 1945
Naissance en Isère